Rząśnik est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Rząśnik, dans le powiat de Wyszków  
 du village de Rząśnik, chef-lieu de cette gmina
 du village de Rząśnik, dans le powiat d'Ostrów Mazowiecka 

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Rząśnik